Никифор Иванович Морев (1871 — после 1918) — агроном, депутат Государственной думы I созыва от Кубанской области и Черноморской губернии

Биография 
Окончил Петровскую земледельческую лесную академию, агроном.

27 мая 1906 избран в Государственную думу I созыва от неказачьего населения. Входил в Трудовую группу.

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал "Выборгское воззвание".

16 июля 1906 Н. И. Морев претендовал на должность городского головы Анапы, кроме него в выборах участвовали В. И. Пиленко, В. А. Будзинский, Ф. П. Кузьмин и другие. Победил В. И. Пиленко, набравший 9 голосов из 15 (число гласных в Думе было 24 человека, но собиралось не более 15).

12—18 декабря 1907 года на Выборгском процессе осужден по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен права баллотироваться на любые выборные должности.

Но такая возможность вновь появилась после Февральской революции, и в августе 1917 года Н. И. Морев становится городским головой г. Анапы. Как писала о нём Елизавета Кузьмина-Караваева, в будущем Мать Мария и преподобномученица Константинопольского патриархата: 
…выборжец Морев — человек очень талантливый и опытный в общественной работе, но, к сожалению, благодаря своей болезни, абсолютно неуживчивый и желчный. Он чужих мнений переносить не мог и выражал своё неприязненное отношение ко всем инакомыслящим настолько резко, что создавал себе везде личных врагов.

В середине февраля 1918 года Елизавете Кузьминой-Караваевой предложили баллотироваться в товарищи городского головы. После её избрания Морев подал в отставку. Как она пишет в своих воспоминаниях "Как я была городским головой": "Если бы я эту отставку, да еще сразу после моего избрания, предвидела, я бы всего вероятнее отказалась от выставления своей кандидатуры". :

Дальнейшая судьба и дата кончины Н. И. Морева неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 381.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 462.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. С. 112.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 108. Лист 51; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 143. Лист 192 оборот.

Примечания 

Трудовая группа
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Общественные деятели Российской империи
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева